Бальруа:

 Бальруа — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос.
 Бальруа — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос.